Loschen ist ein Familien- und Ortsname:
 Simon Loschen (1818–1902), deutscher Architekt
 Loschen im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, Name ab 1946: Lawrowo (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (der Ort ist nicht mehr existent)